De finale van de League Cup van het seizoen 2014/15 werd op 1 maart 2015 gespeeld in het Wembley Stadium. Chelsea versloeg Tottenham Hotspur met 2-0.

Finale

Voorgeschiedenis 
De Londense clubs Chelsea en Tottenham namen het voor de finale van de League Cup al twee keer tegen elkaar op in de competitie. In december 2014 won Chelsea in eigen huis overtuigend met 3-0 dankzij doelpunten van Eden Hazard, Didier Drogba en Loïc Rémy. Een maand later stonden beide teams opnieuw tegenover elkaar in de Premier League. Tottenham kwam op White Hart Lane met 0-1 achter maar won uiteindelijk met 5-3 na onder meer twee treffers van Harry Kane.

Chelsea bereikte al zes keer de finale van de League Cup, Tottenham zeven keer. Beide clubs wonnen de trofee vier keer. Ook in 2008 stonden de twee Londense clubs in de finale tegenover elkaar. Tottenham won toen na verlengingen met 2-1. Jonathan Woodgate scoorde in de 94e minuut het beslissende doelpunt.

Mauricio Pochettino, trainer van Tottenham, won als coach nog geen enkele trofee. Zijn tegenstander José Mourinho won de League Cup al eens in 2005 en 2007.

Wedstrijd

Zie ook
FA Cup 2014/15
Engels voetbalkampioenschap 2014/15
Football League Cup 2014/15
Chelsea FC in het seizoen 2014/15

2015
Chelsea FC
Tottenham Hotspur FC
League Cup
League
Sportevenement in Londen